Heidenheim kan syfta på:

 Heidenheim an der Brenz – en kommun i Landkreis Heidenheim i Baden-Württemberg, Tyskland
 Heidenheim, Mittelfranken – en köping i Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen i Bayern, Tyskland